Adam Bal (zm. ok. 1646) – dworzanin królewski i chorąży przemyski
 Adam Bal (zm. 1927) – starosta